Canini steht für:
 Canini, wissenschaftlicher Name für Echte Hunde
 Canini (von dentes canini) werden auch die Eckzähne der Säugetiere genannt

Personen:
 Giuseppe Canini (* 1957), san-marinesischer Fußballspieler
 Michele Canini (* 1985), italienischer Fußballspieler